Das Ladbrokes Masters 2022 war ein Einladungsturnier im Dartsport, welches zum zehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Austragungsort war zum achten Mal die Marshall Arena in Milton Keynes.

Titelverteidiger Jonny Clayton schied im Halbfinale nach zwischenzeitlichem 5:5-Gleichstand mit einer 6:11-Niederlage gegen Dave Chisnall aus. Das andere Halbfinale entschied Joe Cullen mit einem 11:8-Sieg über José de Sousa für sich. Im Finale führte Cullen nach 126er-Finish mit 10:7 Legs und vergab in der Folge insgesamt zehn Matchdarts. Er ließ Chisnall bis auf 10:9 Legs herankommen, ehe er die 36 mit seinem elften Matchdart zum Sieg checken konnte.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus best of legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der ersten Runde war ein best of 11 legs. Spielmodus im Achtelfinale und im Viertelfinale war ein best of 19 legs. Die beiden Halbfinals sowie das Finale wurden im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Teilnehmer

Qualifikation 
Die 24 Teilnehmer qualifizierten sich alle über die PDC Order of Merit mit Stand vom 3. Januar 2022. Alle Spieler waren dabei gesetzt. Die Top 8 stiegen erst im Achtelfinale ein.

Setzliste

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 220.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelte, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Ergebnisse

Spiele der deutschsprachigen Teilnehmer

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung exklusiv.

Im englischsprachigen Raum übertrug der Fernsehsender ITV. Zudem bot die PDC einen Livestream zum Turnier an.

Weblinks 
 Offizielle Website des Ladbrokes Masters
 Vorbericht auf darts1.de
 Vorbericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2022
Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in Milton Keynes